Moskovski vokzal (Sint-Petersburg), een treinstation in Sint-Petersburg
 Moskovski vokzal (Nizjni Novgorod), een treinstation in Nizjni Novgorod
 Moskovski vokzal (Jaroslavl), een treinstation in Jaroslavl
 Moritz Moszkowski (1854 - 1925), een Duitse componist